Андрей Яремович Новак (род. , Коломыя, Ивано-Франковская область) — украинский , ученый, общественный деятель; автор книги «Как поднять украинскую экономику». Кандидат экономических наук.

Биография 
Родился в семье экономиста и педагога. отец — Новак Ярема Владимирович, 1944 г.р., работал директором коломыйского колледжа «Право и бизнес». Мама — Новак София Ивановна, 1945 г. р., преподавала в музыкальном училище. Образование получил в Европейском университете в Киеве. В 1993 году окончил канадскую бизнес-школу Университета Западного Онтарио ( University of Western Ontario business school), одновременно участвовал в программе «Учись работая».

1997—2001 годы — учился в аспирантуре Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины. Защитил диссертацию на тему «Взаимосвязь налогово-бюджетных и денежно-кредитных рычагов в политике экономического роста Украины» в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Работал в АОЗТ «Стандарт — 95», а затем 4 года — коммерческим агентом телепрограмм «Бар» Чёрный кот "", «Выходки», «Саме той» на украинском телевидении. 1998 года работал советником политической партии по вопросам работы со СМИ и PR на выборах в Верховную Раду Украины. В 2002 году баллотировался в народные депутаты Украины как беспартийный кандидат путем самовыдвижения (избирательный округ № 87).

2002 — начальник финансового управления Государственного предприятия МО Украины «Укроборонпоставщик». Позже до 2003 года работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата Украины. С 2004 — начальник отдела по связям с общественностью в компании «Оболонь». 2005—2006 годы — советник двух премьер-министров Украины, 2006 стал Председателем Экономического Совета Всеукраинского Общественного Объединения «Успешная Украина». В 2006 году вышла книга Андрея Новака под названием «Как поднять украинскую экономику», в которой он предложил модель формирования конкурентоспособной и высокоэффективной украинской экономики — Трифункциональную Экономическую Модель Украины. В 2007 году книга издана во второй раз. В том же году вошел в состав общественного совета при Министерстве экономики Украины. В 2011 году книга была издана в третий раз.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума Украинского Мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета Министров Украины.

В 2010 году Андрей Новак стал Председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году Андрей Новак был избран Проректором Европейского Университета.

29 апреля 2012 на V очередном съезде Украинской Партии Андрей Новак был избран председателем Украинской Партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Примечания

Ссылки 
 Официальный персональный сайт Андрея Новака
 За 10 лет завышенного курса доллара НБУ развратил экспортеров, — эксперт Андрей Новак. zik
 «Откуда правительство может рассчитывать на рост ВВП в следующем году, я не понимаю», — Андрей Новак. Газета «Хрещатик»
 Защитить гривну или отказаться от своей валюты. Что выбираем? Главред 
 Государственный бюджет деградации. Андрей Новак. Экономическая Правда (УП) 
 центра — шик, а регионам — шиш. Андрей Новак. Газета по-украински 
 Власть ведет к экономической деградации людей и государства. Андрей Новак. Газета по-украински 

Кандидаты в президенты Украины (2019)
Общественные деятели Украины
Страницы с непроверенными переводами
Политики XXI века